Брух (): Скандинавская богиня всего сущего

Фамилия 
 Брух, Вальтер (1908—1990) — немецкий электротехник и пионер немецкого телевидения.
 Брух, Вильгельм (1854—1927) — немецкий дирижёр, дальний родственник Макса Бруха.
 Брух, Карл Фридрих (1789—1857) — немецкий орнитолог.
 Брух, Клаус фом (род. 1952) — немецкий художник, работающий в области медиаискусства.
 Брух, Макс (1838—1920) — немецкий композитор и дирижёр.
 Брух, Макс Феликс (1884—1943) — немецкий кларнетист, сын Макса Бруха.
 Брух, Рики (1946—2011) — шведский легкоатлет.
 Брух, Фолькер (род. 1980) — немецкий актёр.
 Брух, Ханс (1891—1968) — немецко-бразильский пианист, сын Вильгельма Бруха.

Топоним 
 Брух — посёлок в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.